John Cole kan syfta på:

* John Cole (verksam 1372-1394), engelsk parlamentsledamot
 John Cole (verksam 1388), engelsk parlamentsledamot
 John Cole (verksam 1394), engelsk parlamentsledamot
 John Cole (född omkring 1376), engelsk parlamentsledamot
 John Cole (död 1611), engelsk parlamentsledamot
 John Cole (född 1942), kanadensisk politiker
 John Cole, 1:e baron Mountflorence (1709–1767), irländsk politiker
 John Cole, 2:e earl av Enniskillen (1768–1840), irländsk politiker
 John Cole (1792–1848), engelsk historiker
 John Copeland Cole (död 1987), irländsk politiker
 John James Cole (död 1959), irländsk politiker